Ormiańsko-azerskie starcia graniczne (2012)
 Ormiańsko-azerskie starcia graniczne (2014)

Zobacz też 
 Wojna o Górski Karabach
 Konflikt w Górskim Karabachu